Mendi est un toponyme qui peut désigner :

 Mendi (Éthiopie) ;
 Mendi (Papouasie-Nouvelle-Guinée), la capitale de la province des Hautes-Terres méridionales, dans la Région des Hautes-Terres.